Abbazia di San Lorenzo al Lanzo a Civitella Paganico
 Abbazia di San Lorenzo a Coltibuono a Gaiole in Chianti
 Abbazia di San Lorenzo a Trento

Pagine correlate 
 Chiesa di San Lorenzo
 Basilica di San Lorenzo
 Chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire
 Collegiata di San Lorenzo
 Duomo di San Lorenzo